«Эне́ргия» () — украинский футбольный клуб из города Южноукраинска Николаевской области.

Прежние названия 
 1990—2005: «Олимпия ФК АЭС».

История 
Футбольный клуб был организован при Южно-Украинской АЭС. Официальной датой создания клуба является 1 сентября 1990 года. Впервые команда «Олимпия» из Южноукраинска засветилась на всеукраинской арене в 1991 году. Тогда клуб дебютировал в розыгрыше чемпионата Украины среди КФК. «Олимпия» выступила в третьей зоне и завершила турнир на 13 месте (+7=5-16, мячи 32-46, 21 очко). В том же сезоне южноукраинцы впервые стали чемпионами области и завоевали кубок, разгромив в финале николаевский «Торпедо» на его поле — 6:0. «Олимпия» также стала победительницей 2-й спартакиады команд атомных станций СССР.

В 1995 году клуб получил статус профессионального. Тогда ФК «Олимпия ФК АЭС» (Южноукраинск) объединился с ФК «Артания» (Очаков) под собственным названием, и занял место «Артании» во второй лиге сезона 1995/96. 12-е место «Энергии» в сезоне 2007/08 годов вице-президент клуба Олег Недяк назвал провальным. Финансирование со стороны Южно-Украинской АЭС практически прекратилось. Чтобы сохранить команду, рассматривались два варианта. Один из них состоял в том, чтобы перевести её в первую лигу чемпионата Украины по футзалу, так как в этом случае расходы на содержание уменьшатся в два раза. Либо сохранить её как любительский футбольный клуб. В 2008 году лишен профессионального статуса в связи с непрохождением лицензирования.

На данный момент любительский футзальный клуб

Достижения 
Любительский уровень
 Чемпион Николаевской области — 1991, 1993.
 Бронзовый призёр чемпионата Николаевской области — 1995.
 Двукратный обладатель Кубка Николаевской области — 1992, 1995.
 Финалист Кубка Николаевской области — 1993, 1994.
Профессиональный уровень
 Высшее место в чемпионатах Украины — Вторая лига, Группа «Б» сезон 1997/98 — 5 место.

История выступлений 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Лига
! Место
! И
! В
! Н
! П
! МЗ
! МП
! О
! Кубок
! Примечания
|-
|-
|colspan=12 align=center|Любительский уровень
|-
|align=center|1991
|align=center|КФК 3 зона
|align=center|13
|align=center|28
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|16
|align=center|32
|align=center|46
|align=center|21
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1992/93
|align=center|КФК 6 зона
|align=center|4
|align=center|26
|align=center|15
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|40
|align=center|24
|align=center|36
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1993/94
|align=center|КФК 6 зона
|align=center|6
|align=center|32
|align=center|16
|align=center|7
|align=center|9
|align=center|36
|align=center|40
|align=center|39
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1994/95
|align=center|КФК 6 зона
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|32
|align=center|22
|align=center|3
|align=center|7
|align=center|52
|align=center|33
|align=center|69
|align=center|
|align=center|Переход в профессионалы
|-
|colspan=12 align=center|Профессиональный уровень
|-
|align=center|1995/96
|align=center|ІІ Гр. «A»
|align=center|16
|align=center|40
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|21
|align=center|34
|align=center|67
|align=center|43
|align=center|1/64 финала
|align=center|
|-
|align=center|1996/97
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|12
|align=center|32
|align=center|9
|align=center|12
|align=center|11
|align=center|25
|align=center|33
|align=center|39
|align=center|1/64 финала
|align=center|
|-
|align=center|1997/98
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|5
|align=center|32
|align=center|13
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|33
|align=center|41
|align=center|45
|align=center|1/128 финала
|align=center|
|-
|align=center|1998/99
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|6
|align=center|26
|align=center|11
|align=center|4
|align=center|11
|align=center|25
|align=center|31
|align=center|37
|align=center|1/128 финала
|align=center|
|-
|align=center|1999/00
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|13
|align=center|26
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|16
|align=center|19
|align=center|34
|align=center|20
|align=center|1/16 финала Кубка второй лиги
|align=center|
|-
|align=center|2000/01
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|9
|align=center|28
|align=center|10
|align=center|4
|align=center|14
|align=center|21
|align=center|33
|align=center|34
|align=center|1/8 финала Кубка второй лиги
|align=center|
|-
|align=center|2001/02
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|14
|align=center|34
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|14
|align=center|28
|align=center|41
|align=center|38
|align=center|1 раунд
|align=center|
|-
|align=center|2002/03
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|8
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|4
|align=center|14
|align=center|41
|align=center|41
|align=center|40
|align=center|1/32 финала
|align=center|
|-
|align=center|2003/04
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|7
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|13
|align=center|34
|align=center|41
|align=center|41
|align=center|1/32 финала
|align=center|
|-
|align=center|2004/05
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|14
|align=center|26
|align=center|1
|align=center|8
|align=center|17
|align=center|7
|align=center|32
|align=center|11
|align=center|1/32 финала
|align=center|
|-
|align=center|2005/06
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|12
|align=center|28
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|14
|align=center|29
|align=center|45
|align=center|26
|align=center|1/32 финала
|align=center|Переименован
|-
|align=center|2006/07
|align=center|ІІ Гр. «A»
|align=center|9
|align=center|28
|align=center|10
|align=center|7
|align=center|11
|align=center|33
|align=center|30
|align=center|37
|align=center|Не принимал участия
|align=center|
|-
|align=center|2007/08
|align=center|ІІ Гр. «A»
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|9
|align=center|14
|align=center|22
|align=center|47
|align=center|30
|align=center|1/64 финала
|align=center|Расформирован после окончания сезона
|}

Символика 
В гербе использована эмблема футбола — мяч, который стал ядром атома.

Тренеры в истории 
 ??.????—09.1995: Владимир Ясуник
 09.1995—11.1995: Микулишин
 04.1996—10.2001: Валерий Мазур
 10.2001—06.2004: Юрий Бойко
 07.2004—10.2004: Анатолий Ставка
 04.2005—05.2005: Владимир Иванович Уткин
 06.2005: Олег Недяк (и. о. 1 матч)
 06.2005—07.2005: Аркадий Чунихин (и. о. 2 матча)
 08.2005—11.2005: Николай Литвин
 03.2006—06.2008: Владимир Нечаев

Игроки 
  Сергей Беликов
  Александр Тарасенко
  Александр Алекссенко

Литература 
 Двойнисюк А. Л., Кутовой Б. И. Футбольный Николаев. — Николаев: Атолл, 2008. — 488 с., илл., ISBN 966-8147-83-9

Примечания

Ссылки 
 Земляки — землякам

Футбольные клубы Николаевской области
Южноукраинск